Jasmijn (voornaam), een meisjesnaam
 Jasminum, een plantengeslacht 
 Arabische jasmijn (Jasminum sambac), een struik met witte bloemen
 Winterjasmijn (Jasminum nudiflorum)
 Kaapse jasmijn (Gardenia augusta)

Zie ook 
 Jasmijnrevolutie, een revolutie in Tunesië